Новосёлковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Ивановская область
 Новосёлковское сельское поселение — входит в Гаврилово-Посадский район

Рязанская область
 Новосёлковское сельское поселение — входит в Рязанский район

Тверская область
 Новосёлковское сельское поселение — входит в Жарковский район
 Новосёлковское сельское поселение — входит в Нелидовский район